Всеволож — давньоруське місто у Волинському князівстві.
 Всеволож — давньоруське місто у Чернігівському князівстві